Bolton ima več pomenov.

Osebnosti 
 Barry Bolton, angleški mirmekolog.
 Clint Bolton (*1975), avstralski nogometaš
 Cecil Glenford Bolton (1904—1993), ameriški igralec bejzbola
 Charles Thomas Bolton (*1943), ameriški astronom.
 Dave Bolton, britanski igralec ragbija
 Elmer Keiser Bolton (1886—1968), ameriški kemik.
 Emily Bolton (*1951), britanska igralka.
 Geoffrey Curgenven Bolton (*1931), avstralski zgodovinar. 
 John Bolton (*1965), ameriški gledališki igralec.
 John Bolton (*1951), angleški ustvarjalec stripov in risar.
 John Bolton (?—1980), britanski politik.
 John Bolton (1824—1872), kanadski politik.
 John Robert Bolton, ameriški državnik in ambasador.
 John Gatenby Bolton (1922—1993), angleško-avstralski astronom.
 Kerry Raymond Bolton (*1956), novozelandski okultist in aktivist
 Michael Bolton (*1953), ameriški pevec.

Kraji 
 Bolton, mesto v metropolitanski grofiji Greater Manchester v Angliji.